Onderdistrict in Indonesië
 Gunung Raya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kerinci in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Gunung Raya (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Gunung Raya (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra